Montclair steht für:

 Montclair (Südafrika), Vorort von Durban
 Burg Montclair (auch Munzlar), Burgruine bei Mettlach, Saarland
 Montclair State University in New Jersey, Vereinigte Staaten

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Montclair (Colorado)
 Montclair (Florida)
 Montclair (Indiana)
 Montclair (Kalifornien)
 Montclair (Fayette County, Kentucky)
 Montclair (Shelby County, Kentucky)
 Montclair (Massachusetts)
 Montclair (New Jersey)
 Montclair (Virginia)
 Montclair Heights, New Jersey
 Montclair Terrace, Arizona

Siehe auch:
 Montclar
 Mont Clare
 Mount Clare